XII. (12.) Korps bzw. XII. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XII. (I. Königlich Sächsisches) Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 12. Korps (Österreich-Ungarn)
 XII. Armeekorps (Wehrmacht)
 XII. Britisches Korps
 XII. Armeekorps (Frankreich) 
 XII. US-Korps (Zweiter Weltkrieg)
 XII. Korps (ACW), American Civil War
 XII. SS-Armeekorps